Clark Airport ist der Name folgender Flughäfen:

in den Vereinigten Staaten:
 Clark Airport (Illinois)
 Clark Airport (Indiana)
 Clark Airport (Missouri)
 Clark Airport (Montana)
 Clark Airport (Texas)
 Clark Airport (Utah)

auf den Philippinen:
 Clark International Airport in Angeles City

Siehe auch:
 Clark County Airport